Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale 6–3, 6–2  Patrik Fredriksson e Magnus Norman.

Teste di serie
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Peter Nyborg /  Libor Pimek (primo turno)
 Guillaume Raoux /  Javier Sánchez (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Sjeng Schalken (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Qatar ExxonMobil Open 1997
ATP Tour 1997